Лорберг или Лоорберг (, , , ) — немецкая и эстонская фамилия.

Известные носители 
 Лорберг, Борис Фёдорович (1825—1888) — русский архитектор, автор ряд построек в Санкт-Петербурге.
  (1831—1906) — немецкий физик, автор работ в области электростатики.
 Лорберг, Пауль (1834—1911) — немецкий композитор и дирижёр.
 Лорберг (Калинина), Екатерина Ивановна (1882—1960) — жена советского партийного деятеля М. И. Калинина.

См. также 
 Лоорберг, Марина (сценическое имя Марина Лурс; 1881—1922) — российская и эстонская артистка цирка.